Isla Grande (span. für „Große Insel“) ist der Name folgender Inseln:
 Isla Grande (Antarktika), eine der beiden Guyou-Inseln in der Flandernbucht, Grahamland, Antarktische Halbinsel
 Isla Grande de Tierra del Fuego, eine argentinische Insel in der Region Feuerland
 Isla Grande (Kolumbien), eine kolumbianische Insel der Islas del Rosario
 eine der spanischen Islas Columbretes, siehe Isla Grande (Spanien)
 Isla Grande (Südatlantik), eine umstrittene Landsichtung Anthony de la Rochés von 1675 

Siehe auch:
Isola Grande, Ilha Grande, Grand Island